Artéria glútea pode se referir a:

 Artéria glútea superior;
 Artéria glútea inferior.

Desambiguação